Municipio de Triumph puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Triumph (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Triumph (condado de Custer, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.
 Municipio de Triumph (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.